Юзель — кантон во Франции, департамент Кот-д’Армор
 Юзель () — коммуна во Франции, департамент Ду
 Юзель () — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Армор